Build [] (engl. für bauen, erstellen) steht in der Programmierung für:

 Buildnummer, die Entwicklungsstufe einer Software vor Freigabe einer neuen Version und manchmal auch Teil der Versionsnummer
 Build-Prozess, den Erstellungsprozess einer bestimmten Version einer Software
 Building, den Prozess in dem Quellcode zu Objektcode konvertiert wird; siehe Kompilierung

Build bezeichnet zudem:

 Build-Engine, eine Spiel-Engine von 3D Realms
 eine Entwicklerkonferenz von Microsoft
 die Kombination gewisser Eigenschaften oder Fähigkeiten in einem Computerspiel

Siehe auch: